Коница может означать:
Топоним
 Коница — малый город в Греции.
 Коница (дим) — община (дим) в Греции.
Фамилия
 Коница, Мехмет (1881—1964) — албанский государственный деятель, министр иностранных дел Албании.
 Коница, Фаик (1872—1942) — деятель албанского национально-культурного возрождения, публицист.

См. также 
 Конница (значения)